Khong steht für:

 Amphoe Khong, thailändischer Landkreis im Norden der Provinz Nakhon Ratchasima
 Don Khong, Mekonginsel in Südlaos
 Muang Khong, größter Ort auf der Insel Don Khong
 Distrikt Khong, laotischer Distrikt

Siehe auch:
 Kong